Adaptatie (biologie), ecologische aanpassing door erfelijke veranderingen bij organismen om beter te kunnen overleven of voor nageslacht te kunnen zorgen
 Adaptatie (literatuur), de bewerking van een bestaande tekst
 Adaptatie (klimaatverandering), het verminderen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering van samenlevingen of het profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt
 Adaptatie (oog), hoe ogen zich aanpassen aan lichtsterkte
 Verfilming of filmadaptatie, een op een ander medium gebaseerde film

Zie ook 
 Aanpassing (doorverwijspagina)
 Accommodatie (doorverwijspagina)
 Bewerking (doorverwijspagina)